Diyanet ist ein türkisches Wort und bezieht sich auf eine religiöse, muslimische Autorität der Rechtsprechung.

 Diyanet İşleri Başkanlığı ist das Amt für Religiöse Angelegenheiten in der Türkei.
  Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB) ist der Dachverband der türkisch-islamischen Religionsvereine in Deutschland, welche in Verbindung mit dem obengenannten Amt stehen.